Alfeu, déu de la mitologia grega
 Riu Alfeu, curs d'aigua del Peloponès
 Alfeu, també anomenat Clopas, deixeble de Crist i personatge del Nou Testament